Bubba Franks (né en 1978), joueur américain de football américain.
 David Franks (1720-1794), acteur de la guerre d'indépendance des États-Unis.
 Jazmine Franks (née en 1992), actrice britannique.
 Lucy Franks (1878-1964), présidente de l'Irish Countrywomen's Association.
 Michael Franks (né en 1944), auteur-compositeur-interprète américain de jazz.
 Michael Franks (né en 1956), athlète américain.
 Thomas Harte Franks (1808-1862), officier britannique. 

Autres

 Franks malta est une chaine de parfumerie de l'ile de Malte, fondée en 1895.